Wysoczańscy herbu Sas
 Wysoczańscy herbu Wukry